В 1992 году состоялся первый розыгрыш Кубка Украины по футболу среди женщин.

Турнирная сетка

Ссылки 
 Ukraine (Women) 1992

Кубок Украины по футболу среди женщин
1992 год в женском футболе
Футбол на Украине в 1992 году
Женский футбол Украины